En Vogue (по-англ. произн. эн во́уг) — американский женский вокальный квартет из города Окленд, Калифорния. Группа была создана музыкальными продюсерами  и .

Группа провела в сумме 2800 недель в различных чартах «Билборда», является одной из самых успешных и популярных женских групп всех времён и, по статистике журнала «Билборд», 18-м наиболее успешным музыкальным исполнителем 1990-х годов. Она выиграла больше премий «MTV Video Music Award», чем любая другая женская группа в истории существования этой награды, — семь, а также пять , шесть «American Music Award» и семь раз номинировалась на «Грэмми».

Состав

Дискография 
 Смотрите статью «En Vogue discography» в англ. разделе.
My lovin' (1992)

Награды  
 См. статью «List of awards and nominations received by En Vogue» в англ. разделе.

Примечания

Ссылки 
 En Vogue  на сайте Rock on the Net
 
 En Vogue на сайте AOL
 Видеоклипы En Vogue 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Исполнители Atlantic Records
Поп-группы США
Соул-группы
Гёрл-группы США
Музыкальные коллективы из Окленда (Калифорния)
Появились в 1989 году в Калифорнии